Eine Brandrede (frz. discours incendiaire) ist eine Rede oder auch ein Text, der eine Problematik initial thematisiert und damit zu einer gesellschaftlichen Wahrnehmung und Behandlung eines Themas führt. Meist werden bestimmte gesellschaftliche Missstände beschrieben und deren Beseitigung gefordert oder geplant.

Im negativen Sinne werden Brandreden auch als Hetzreden bezeichnet.

Weblinks 

 Brandrede auf duden.de
 Brandrede im Wiktionary

Redegattung